Suscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Suscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Suscy herbu Pomian – polski ród szlachecki